

Liedjes 
Inside Out (Bryan Adams), een lied van Bryan Adams
Inside Out (lied, Anthrax), een lied van Anthrax
Inside Out (Culture Beat), een lied van Culture Beat
Inside Out (Eve 6), een lied van Eve 6
Inside Out (Imelda May), een lied van Imelda May
Inside Out (Shara Nelson),	lied van Shara Nelson
Inside Out (Britney Spears), een lied van Britney Spears
Inside Out (Vonray), een lied van Vonray

Albums 
Inside Out (Keith Jarrett), een album van Keith Jarrett
Inside Out (John Martyn), een album van John Martyn
Inside Out (Emmy Rossum), een album van Emmy Rossum
Inside Out (Fates Warning), een album van Fates Warning
Inside Out (Bon Jovi), een album van Bon Jovi
Inside Out (album, Anthrax), een album van Anthrax
Inside Out (MC Hammer), een album van MC Hammer
Inside Out (Dive), een album van Dive
Inside Out (Edgar Broughton Band), een album van de Edgar Broughton Band
Inside Out (The Flock), een album van The Flock
Inside Out (Trisha Yearwood), een album van Trisha Yearwood
Inside Out (Lee Greenwood), een album van Lee Greenwood
Inside Out (Philip Bailey), een album van Philip Bailey
Inside Out (Chick Corea), een album van Chick Corea
Inside Out (Sue Medley), een album van Sue Medley
Inside Out (Dilana Smith), een album van Dilana Smith

Overige 
Inside Out (band), een rapcoreband uit de Verenigde Staten
Inside Out (koor), een blackgospelkoor uit Heerde
InsideOut Music, een Duits platenlabel
Inside Out (2005), een thriller uit 2005
Inside Out (2011), een misdaaddramafilm uit 2011
Inside Out (2015), een animatiefilm van Pixar uit 2015